Екатери́на Серге́евна Лихачёва (род. 24 августа 1998 года, Кирово-Чепецк, Кировская область, Россия) — российская хоккеистка, нападающий. Игрок клуба СКИФ (ЖХЛ) и сборной России.

Биография 
Родилась 24 августа 1998 года в Кирово-Чепецке. Воспитанница спортивных школ Воркуты и Кирово-Чепецка. С 2013 года играла в составе команды юношей хоккейного клуба «Олимпия» (Кирово-Чепецк).

В 2014 году перешла в нижегородский клуб СКИФ, с 2015 года играет в его основном составе, сразу став серебряным призёром чемпионата России. В том же году в составе клуба стала обладателем Кубка европейских чемпионов по хоккею с шайбой среди женщин.

В 2015 году в составе женской молодёжной сборной России стала бронзовой призёркой чемпионата мира среди женских юниорских команд (впервые в истории турнира).

С 2015 года вызывается в сборную России, в составе которой в 2015 и 2016 годах завоевала «бронзу» на Турнире четырёх наций среди женских сборных России, Швеции, Финляндии и Германии.

На Зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане заменила в составе сборной спортсменов из России заболевшую Анастасию Чистякову. Российская команда впервые поднялась на 4 место в олимпийском турнире.

Достижения 
  Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниорских команд (женщины) 2015.
  Обладатель Кубка европейских чемпионов по хоккею с шайбой среди женщин .
  Серебряный призёр Кубка европейских чемпионов по хоккею с шайбой среди женщин 2014/2015.
  Бронзовый призёр Турнира четырёх наций 2015.
  Бронзовый призёр Турнира четырёх наций 2016.
  Бронзовый призёр чемпионата России среди женщин 2017/2018.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Хоккеистки России
Хоккейные нападающие
Игроки женской сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Игроки ЖХК СКИФ